Mullican ist der Familienname folgender Personen:
 Moon Mullican (1909–1967), US-amerikanischer Country-Musiker und Pianist
 Matt Mullican (* 1951), US-amerikanischer Künstler